Жёлтый карлик:

 Жёлтый карлик — тип звёзд
 Жёлтый карлик — комедийная мелодрама Дмитрия Астрахана 2001 года